Поспєлов — російське прізвище, що утворилось від чоловічого імені Поспел.

 Поспєлов Борис Сидорович (1929—1988) — радянський конструктор автомобілів, керівник конструкторського бюро з роторно-поршневих двигунів Волзького автозаводу.
 Поспєлов Валерій Антонінович — російський економіст, доктор економічних наук.
 Поспєлов Василь Борисович (1957) — російський дипломат.
 Поспєлов Василь Іванович (в чернецтві Яків; 1817—1896) — архімандрит Російської православної церкви, настоятель Кирило-Білозерського монастиря.
 Поспєлов Володимир Петрович (1872—1949) — український і російський ентомолог, академік АН УРСР.
 Поспєлов Геннадій Миколайович (1899—1992) — радянський літературознавець.
 Поспєлов Гермоген Сергійович (1914—1998) — радянський учений в області автоматичного управління.
 Поспєлов Гліб Геннадійович (1930—2014) — радянський і російський мистецтвознавець, історик мистецтва.
 Поспєлов Григорій Іванович (1869—1933) — російський і радянський полярний капітан.
 Поспєлов Дмитро Олександрович (1932) — радянський теоретик комп'ютерної когнітивної графіки, фахівець в області штучного інтелекту.
 Поспєлов Димитрій Костянтинович (в чернецтві Димитрій; 1861—1952) — єпископ Російської православної церкви, вікарій Івано-Франківській єпархії.
 Поспєлов Євген Михайлович (1923—2007) — радянський і російський географ, топоніміст та картограф, доктор географічних наук, професор.
 Поспєлов Ігор Гермогеновіч (1950) — член-кореспондент Російської академії наук, син Г. С. Поспєлова.
 Поспєлов Леонід Миколайович (в чернецтві Кирило; 1876—1953) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Пензенський і Саранський.
 Поспєлов Михайло Іванович (в чернецтві Андрій; 1820—1868) — єпископ Російської православної церкви, вікарій Володимирської єпархії.
 Поспєлов Микола Миколайович (1955) — представник вищого командування Збройних сил Республіки Казахстан, генерал-майор.
 Поспєлов Олександр Петрович (1875—1949) — російський вчений, фізик-оптик, професор, заслужений діяч науки РРФСР.
 Поспєлов Олексій Володимирович — директор школи, заслужений вчитель України
 Поспєлов Олексій Іванович (1846—1916) — російський лікар, засновник московської школи дермато-венерологів.
 Поспєлов Олексій Михайлович (1990) — український футболіст, півзахисник українського клубу прем'єр-ліги «Оболонь» Київ.
 Поспєлов Петро Глібович (1962) — російський музичний критик.
 Поспєлов Петро Іванович (1924—2006) — радянський розвідник-спостерігач, повний кавалер орденів Слави.
 Поспєлов Петро Захарович (в чернецтві Павло; 1855—1925) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Шацький, вікарій Тамбовської єпархії.
 Поспєлов Петро Миколайович (1898—1979) — радянський партійний діяч.
 Поспєлов Павло Прохорович (1912—1977) — радянський військовий льотчик, учасник другої японсько-китайської і Великої Вітчизняної воєн, Герой Радянського Союзу.
 Поспєлов Семен Олексійович (1899—1956) — радянський генерал-майор медичної служби.
 Поспєлов Сергій Валерійович (1980) — третій керівник російського Федерального агентства у справах молоді.
 Поспєлов Сергій Васильович (1912—2003) — український співак і музичний педагог.
 Поспєлов Федір Дмитрович (1964) — голова Правління банку «ТРАСТ».

Див. також 

 Поспіловський

Примітки